Claude Bouchiat (1932-2021), physicien français
 Marie-Anne Bouchiat (1934), physicienne française ;
 Hélène Bouchiat (1958) , physicienne française.

Patronyme français